Die BRD Năstase Țiriac Trophy 2015 war ein Tennisturnier, das vom 20. bis zum 26. April 2015 in Bukarest stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2015 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Barcelona die Barcelona Open Banc Sabadell gespielt. Letztere zählten jedoch im Gegensatz zu den BRD Năstase Țiriac Trophy, die nur zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörten, zur Kategorie ATP World Tour 500.

Titelverteidiger im Einzel war Grigor Dimitrow, im Doppel waren Jean-Julien Rojer und Horia Tecău die Vorjahressieger.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BRD Năstase Țiriac Trophy 2015 fand vom 18. bis zum 20. April 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den BRD Năstase Țiriac Trophy 2015 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Bukarest